Thomas Hollis ist der Name folgender Personen:

* Thomas Hollis (1634–1718), englischer Kaufmann und Philanthrop 
 Thomas Hollis (1659–1731), englischer Kaufmann und Mäzen 
 Thomas Hollis (1720–1774), englischer Kaufmann, Philosoph und Bibliophiler 
 Thomas Brand Hollis (1719–1804), britischer Geschäftsmann und Sammler